— японский частный университет. Территориально расположен в Ацуги (префектура Канагава). Основан в 1941 году как женская школа Сёин, статус университета получил в 2000 году.

Факультеты и кафедры 
факультет делового администрирования и корпоративной культура
Департамент финансов и экономики
Департамент предпринимательства и права
Факультет коммуникации и культуры
Департамент японская культуры и коммуникации
Департамент межкультурная коммуникация
Департамент психология обыденной жизни
Факультет туризма , средств массовой информации , и культурологии
Департамент туризма и культурных исследований
Департамент средств массовой информации и информационных исследований
Факультет сестринского дела
Департамент сестринского дела

Известные выпускники 
 Идзуми Сакай — участница группы Zard.

Ссылки 
 Сайт университета 

Сёин
Появились в 1941 году в Японии
Организации префектуры Канагава